Plainfield (Californie)
Plainfield (Connecticut)
Plainfield (Illinois)
Plainfield (Indiana)
Plainfield (Iowa)
Plainfield (Massachusetts)
Plainfield (New Hampshire)
Plainfield (New Jersey)
Plainfield (New York)
Plainfield (Ohio)
Plainfield (Pennsylvanie)
Plainfield (Vermont)
Plainfield (Wisconsin)